Ägyptische Katzennatter ist der deutsche Artname für folgende Schlangen (Unterfamilie Eigentliche Nattern (Colubrinae), Gattung Katzennattern (Telescopus)):

 Telescopus obtusus (Reuss, 1834)
 Telescopus tripolitanus (Werner, 1909)